Charleson ist der Familienname von:

 Ian Charleson (1949–1990), schottischer Schauspieler
 Leslie Charleson (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Ray Charleson, britisch-US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher